Al Lewis (acteur), Amerikaans acteur
 Al Lewis (banjospeler), Amerikaans jazz-banjospeler